Абразия (от  — соскабливание) — операция выскабливания слизистой оболочки матки для удаления патологических образований при некоторых её заболеваниях (например, при нарушениях менструального цикла), а также плодного яйца и его оболочек с целью прекращения беременности (так называемый искусственный аборт) или при выкидыше.

Аборт с применением абразии 

Аборт с применением абразии называется «дилатация и кюретаж» или «острый кюретаж», часто также «выскабливание». Эта операция проводится на сроке 6—12 недель, по медицинским показаниям или в случаях беременности в результате изнасилования также на более поздних сроках. Операция проводится только в условиях стационара.

См. также 
 
 Искусственный аборт
 Вакуум-аспирация (мини-аборт)
 Медикаментозный аборт
 Искусственные роды
 Кюретка

Методы прерывания беременности
Хирургия